Муста́й — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Юкаменского сельского поселения. 

Дословно «Мустай» переводится как «рыжая лошадь».

География 
Улицы деревни:
 Заречная
 Центральная

Население 

Численность постоянного населения деревни в 2007 году составляла 22 человека.

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района